Il singolare del torneo di tennis Wrexham Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Wesley Moodie che ha battuto in finale Stefano Pescosolido 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Dick Norman (secondo turno)
 Vasilīs Mazarakīs (primo turno)
 Dennis van Scheppingen (quarti di finale)
 Arvind Parmar (primo turno)

 Simon Greul (quarti di finale)
 Lu Yen-Hsun (semifinali)
 Louis Vosloo (secondo turno)
 Todd Larkham (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Wrexham Challenger 2003